Charleston, SC 1966 — третий студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Дариуса Ракера (певца из группы Hootie & The Blowfish), изданный 16 сентября 2010 года на студии Capitol Nashville.

История 
Альбом вышел 16 сентября 2010 года на студии Capitol Nashville.

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic, Country Weekly, Roughstock, The Boston Globe, USA Today, The Dallas Morning News, AllMusic, American Songwriter, Associated Press, Slant Magazine.

Альбом дебютировал на втором месте Billboard 200, и на № 1 в кантри-чарте Top Country albums с тиражом 101,000 копий  в первую неделю релиза.

Список композиций

Чарты

Годовые итоговые чарты

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кантри-альбомы
Альбомы Capitol Records
Альбомы Дариуса Ракера